22 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 37 шахматной олимпиады с 20 мая по 4 июня 2006 года в итальянском городе Турин.

В соревнованиях приняли участие 103 команды (Италия была представлена двумя командами), в составе которых играли 417 шахматисток (54 гроссмейстера, 74 международных мастера, 59 мастеров ФИДЕ и 4 гроссмейстера, 34 международных мастера и 2 мастера ФИДЕ — мужчины.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 13 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО). → 4. Коэффициентом Бергера.

Контроль времени: 90 минут на игру; если игра не завершилась — 30 секунд на один ход.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Бх — Коэффициент Бухгольца
 Бг — Коэффициент Бергера
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные результаты

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
2006 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 2006 году
Май 2006 года
Июнь 2006 года